Nikolai Jegorow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Dmitrijewitsch Jegorow (1951–1997), russischer Politiker
 Nikolai Grigorjewitsch Jegorow (1849–1919), russischer Physiker und Hochschullehrer